Губино — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 9 км к востоку от волостного центра Кирово, южнее деревни Пискуново.

Население

История 
До 31 декабря 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Москвинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района